Ву́лиця Пальмі́ро Толья́тті — колишня радянська назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва Піщаної вулиці в місті Бердянськ
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва Заміської вулиці в місті Запоріжжя
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва вулиці Вільгельма Струве в місті Ізмаїл
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва вулиці Василя Сухомлинського в місті Кременчук
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Кривий Ріг
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Кропивницький
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва Автомобільної вулиці в місті Марганець
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва Ставкової вулиці в місті Миколаїв
 Вулиця Пальміро Тольятті — колишня назва Медичної вулиці в місті Покров

Вулиці